Перевод:
 Перевод — деятельность по интерпретации смысла текста на одном языке и созданию нового, эквивалентного текста на другом языке
 Автоматизированный перевод
 Машинный перевод
 Синхронный перевод, Последовательный перевод
 специальный:
 Консультативный перевод
 Перевод медицинских текстов
 Реферативный перевод
 Технический перевод
 Перевод фильмов: дублированный, закадровый, любительский
 Фонетический перевод
 Эквиритмический перевод
 Юридический перевод
 Бюро переводов — предприятие сферы услуг, занимающееся языковыми переводами
 Денежный перевод — распространённая форма перевода денег по банковской или почтовой системе
 Почтовый перевод — вид почтового отправления, подразумевающий пересылку денег по почте по установленным тарифам
 Стрелочный перевод (стрелка) — устройство на железных дорогах, предназначенное для перевода подвижного состава с одного пути на другой
 Перевод строки, или разрыв строки — продолжение печати текста с новой строки, то есть с левого края на строку ниже, или уже на следующей странице
 Перевод часов